Le Capitaine Fracasse (roman), een roman van de Franse schrijver Théophile Gautier uit 1863
 Le Capitaine Fracasse (1929), een Frans-Spaans-Italiaanse film van Pierre Gaspard-Huit
 Le Capitaine Fracasse (1943), een Frans-Italiaanse film van Abel Gance
 Le Capitaine Fracasse (1961), een Franse film van Pierre Gaspard-Huit 
 Il viaggio di Capitan Fracassa, een Italiaans-Franse filmkomedie uit 1990 van Ettore Scola